Hillcrest Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hillcrest Airport (Ohio)
 Hillcrest Airport (Texas)
 Hillcrest Airport (Washington)